Fly (rijeka), najveća rijeka na otoku Nova Gvineja, u državi Papui Novoj Gvineji
 Fly, Ohio, grad u SAD-u
 Fly, Tennessee, grad u SAD-u

Osobe s prezimenom Fly:
 C. S. Fly (1849–1901), američki fotograf
 Michael Fly (rođen 1983.), američki trener bejzbola
 Mollie Fly (rođena McKie, 1847. – 1925.), američka fotografkinja
 Per Fly (rođen 1960.), danski filmski redatelj
 William Fly (umro 1726.), engleksi pirat

Filmovi:
 Muha (1958.)
 Muha (1986.)

Glazbeni albumi:
 Fly (album Nickelbacka), album Nickelbacka